Stehle ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Stehle (* 1876), badischer Beamter
 Adelina Stehle (1861–1945), österreichische Sängerin (Sopran)
 Alois Stehle (1854–1932), deutscher Bildhauer
 Anselm Stehle (1925–2011), deutscher Kaufmann und Senator (Bayern)
  
 Dominik Stehle (* 1986), deutscher Skirennläufer
 Emil Stehle (1926–2017), deutscher Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Santo Domingo de los Colorados
 Evi Sachenbacher-Stehle (* 1980), deutsche Skilangläuferin
 Franz Stehle (1812–1892), österreichischer Militärkapellmeister
 German Otto Stehle (1912–1987), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Hansjakob Stehle (1927–2015), deutscher Publizist
 Helli Stehle (1907–2017), Schweizer Schauspielerin und Radiomoderatorin
 Heinz Stehle (1922–2014), deutscher Wirtschaftsprüfer
 Johann Gustav Eduard Stehle (1839–1915), deutscher Organist und Komponist
 Johannes Stehle (* 1981), deutscher Skirennläufer
 Josef Stehle (* 1800), deutscher Richter und Oberamtmann
 Katrin Stehle (* 1972),  deutsche Schriftstellerin
 Nico Stehle (* 1981), deutscher Tischtennisspieler
 Peter Stehle (Ernährungswissenschaftler), deutscher Ernährungswissenschaftler
 Peter Stehle (Manager) (* 1940), deutscher Industriemanager
 Richard Stehle (* 1946), deutscher Finanzwissenschaftler
 Simon Stehle (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Sophie Stehle (1842–1921), deutsche Sängerin (Sopran)
 Thilo Stehle (* 1962), deutscher Biochemiker und Strukturbiologe
 Thomas Stehle (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Vinzenz Stehle (1901–1967), deutscher Politiker (NSDAP), MdR

Stehle steht für
 Stehle (Unternehmen), ein ehemaliges Memminger Werkzeug-Unternehmen. Die Marke ist heute im Besitz der Tolatec AG

Siehe auch:
 Staehle
 Stähle
 Stele
 Steele